Ottoway est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, banlieue industrielle d'Adélaïde, Australie-Méridionale

, communauté de la Virginie

Voir aussi

Homonymie de toponyme